Барбара Хепворт (Barbara Hepworth, 10 січня 1903, Вейкфілд, Вест-Йоркшир — 20 травня 1975, Сент-Айвс, Корнуолл) — англійська скульпторка, авторка абстрактних скульптур природних форм.

Навчалася в Художній школі Йоркшира в Лідсі, де познайомилася і подружилася з Генрі Муром, а потім в Королівському коледжі мистецтв у Лондоні (1920—1923). У 1931 році вийшла заміж за скульптора Бена Ніколсона, долучилася разом з ним до групи Абстракція — Творчість.

Одна з найвідоміших робіт—  Single Form — монументальна бронзова скульптура, що  з 1964 рокувиставлена в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку, біля будівлі Секретаріату ООН.

Б. Хепворт загинула під час пожежі в майстерні. Після реставрації тут був відкритий її музей.

Посилання 
 
Скульптори Великої Британії
Скульпторки